Lützow er et flertydigt navn og dækker blandt andet:

 Lützow (Mecklenburg) - er en by og kommune i den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern.
 Lützow er desuden et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Adam Frederik Lützow (1702-1758)
 Adam Tobias Lützow (1775-1844)
 Anton Frederik Lützow (1744-1819)
 Barthold Heinrich von Lützow (1654-1729)
 Bernhard Valentin von Lützow (1643-1700)
 Charles Æmilius von Lützow (1683-1749)
 Christian Frederik von Lützow (1701-1759)
 Christoph Marquard von Lützow (1738-1809)
 Gotthard Lützow (1784-1850)
 Henning Ulrich von Lützow (1649-1722)
 Hugo Lützow (1617-1693)
 Joachim Frederik Lützow (1651-1676)
 Johan Henrik Lützow (1747-1794)
 Karl von Lützow (1832-1897)
 Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow (1782-1834)
 Wilhelm Lützow (1892-1916)